Agron (koning), een koning van de Illyriërs
 Agrón, een gemeente in de Spaanse regio Andalusië